Tahuamanu (provincie), een provincie van Peru
Tahuamanu (district), een district van Peru
Tahuamanu (rivier), een rivier in Peru en Bolivia